«Город демонов» () — американская мистическая драма, автором которой стал известный сценарист Кевин Уильямсон. Сериал выходил в эфир с января по март 2002 года, не продержавшись и целого сезона, на канале The WB. В главных ролях снялись Эдди Кахилл и Поппи Монтгомери.

Сюжет 

Писатель романов Майк Долан возвращается в свой родной город Глори, расположенный на острове на северо-западном побережье США, так и не найдя вдохновение для нового произведения. Оказывается, в маленьком городе может быть гораздо интересней, чем он думал раньше — вокруг то и дело происходят загадочные события, и пропадают люди, всё уменьшая численность населения.

Пугающая реальность питает Долана идеям, создавая друзьям Майка, шерифу Руди и патологоанатому Элли, всё новые кошмарные и загадочные случаи: похищения, убийства, экзорцизм, чёрная магия, вампиризм. Кошмар, творящийся на острове, превосходит самые мрачные фантазии авторов фильмов ужасов. Остров Счастья превращается в средоточие невообразимого зла…

В ролях

Приглашённые звёзды

Список эпизодов 

Было снято 13 эпизодов, и только 9 из них вышли в эфир США. Известно, что 10-й эпизод носил название «Цирк Смерти» ().

Производство

Первоначально Кевин Уильямсон задумывал проект в жанре драмы. Однако когда сценарий пилотных эпизодов был готов, канал Warner Bros. попросил переписать историю в мистическом ключе. В итоге герои и их отношения остались прежними, но были добавлены мистические истории. Единственный персонаж, который не попал в продолжение (а появляется лишь в не выпущенном пилотном эпизоде), это агент Майка в исполнении актрисы Кёрсти Элли. Также из проекта выбыли Джули Бенц, Мэттью Марсден и Грег Воган.

Сериал был спродюсирован компаниями «Dimension Television» и «Outerbanks Entertainment», съёмки проходили на студии «The Bridge Studios» в Ванкувере в Канаде. Главная тема сериала — песня «Excess» в исполнении певца Tricky. Оригинальную музыку к сериалу написал знаменитый композитор Марко Белтрами в сотрудничестве с Томом Хэйом. Белтрами также написал музыку к трилогии «Крик» и фильму «Оборотни», сценаристом которых выступил Кевин Уильямсон.

Название сериала «Glory Days» переводится на русский как «Дни славы»; рабочие и второе название — Город демонов (). Именно под таким названием сериал выходил на видеокассетах в России и странах Европы.

Примечания

Ссылки 

 
 Город демонов на сайте TV.Com

Криминальные телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2002 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы США 2000-х годов
Программы телеканала The WB
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы США, завершённые в 2002 году
Телесериалы о писателях